

Patronyme 

 Albert Ancel (1844-1901), député français ;
 Alfred Ancel (1898-1984), supérieur général de l'institut du Prado et évêque auxiliaire de Lyon ;
 Georges Ancel (1870-1960), député français ;
 Guillaume Ancel (1965-), écrivain français ;
 Jacques Ancel (1882-1943), géographe français ;
 Jules Ancel (1812-1905), député et sénateur de la Seine-Inférieure ;
 Louis Ancel (1736- 1802), général de la Révolution française ;
 Louis Ancel (1877-1917), musicien et compositeur français ; 
 Paul Ancel (1873-1961), médecin et biologiste français ;
 Prosper Ancel-Seitz (1846-1930), homme politique français ;
 Raoul Ancel (1846-1911), sénateur de la Seine-Inférieure.

Autre 
Ancel peut aussi désigner :
 Ancel, une marque appartenant à Dr. Oetker.

Voir aussi 
 Frédéric Encel (1969-), essayiste et géopolitologue français

Patronyme français